Le sigle mfy ou MFY peut faire référence à :
 la langue mayo (Mexique), notée mfy selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF ;
 MFY, le code AITA de l'aéroport de Mayfaah, Yémen ;

Mfy est le moment fléchissant selon l'axe des y, en flexion des matériaux (physique).